Лига Ирландии 1966/1967 () — 46-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Уотерфорд» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1966/1967
Ирландия
Ирландия
1966 год в Ирландии
1967 год в Ирландии